Ourique peut désigner, au Portugal :

la municipalité d'Ourique, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
la paroisse civile d'Ourique, quia donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
la bataille d'Ourique, survenue à proximité de la ville, le , à l'issue de laquelle Alphonse  de Portugal (Afonso Henriques), jusque-là comte de Portugal, fut proclamé roi de Portugal après sa victoire sur les cinq rois maures de Lisbonne, Badajoz, Beja, Elvas et Évora ;
Vila Chã de Ourique, paroisse civile de la municipalité de Cartaxo, dans le district de Santarém et la région de l'Alentejo.
 le marché de Campo de Ourique, marché couvert à Lisbonne (Portugal)